Oikos (begrip)
 Oikos (sociaal-ecologische denktank en tijdschrift)
 Nordic Society Oikos, wetenschappelijke vereniging voor ecologisch onderzoek
 Oikos (ecologisch tijdschrift), uitgegeven door Nordic Society Oikos
 Per Brinck Oikos Award, uitgereikt door het ecologische tijdschrift Oikos
 Oikos (Oecumenisch Instituut voor Kerk en Ontwikkelingssamenwerking)
 Oikos (onderzoeksschool), voor onderzoek naar de oudheid
 Oikos publieksprijs, uitgereikt door de onderzoeksschool Oikos
 Oikos University, kleine christelijke Koreaanse universiteit in Californië.
 Oikofobie, begrip uit een alternatieve conservatieve cultuurfilosofie om de afkeer van het eigene en met name van de eigen natie aan te geven.
 Oikos (Cyprus), dorp op het eiland Cyprus